Hippopotamus kan syfta på:

 Hippopotamus (släkte) – ett släkte av däggdjur som ingår i familjen flodhästar
 Hippopotamus (musikalbum) – ett musikalbuma av Sparks från 1917